Мисс Интернешнл 1999 () — 39-й международный конкурс красоты Мисс Интернешнл, проведённый 14 декабря 1999 года в Токио (Япония), который выиграла Паулина Гальвес из Колумбии.

Финальный результат

Специальные награды

Участницы 

 — Элисабет Контрард
 — Синди Ванесса Кам Лин Мартинус (World '99)
 — Наталья Артеага
 — Алесандра до Нассименто
 — Джанет Кехинде Айюба
 — Паулина Гальвес
 — Мадауссу Камара
 — Памела Уинкел
 — Афродити Периклиус
 — Сарка Сикорова
 — Пэтси Ариас
 — Энги Мухаммед Абдалла (Universe '99)
 — Сайя Палин
 — Селин Чеува
 — Таня Фройдерберг
 — Пенелопа Ленцу
 — Лурдес Джанетт Ривера
 — Глэдис Альварадо
 — Кристи Чанг
 — Миоли Ву Хун-Йи
 — Асбьорг Кристинсдоддоттир
 — Шри Крупа Мурали
 — Нофит Шевах
 — Кана Онада
 — Ли Джэ-вон
 — Агнес Кейша

 — Клеменц Ачкар (World '98, Universe '99)
 — Дулфина Зафирова
 — Андреа Франклин Гомес 
 — Катрин Сейсан
 — Грасиела Сото
 — Клаудия Аланис Эрнандес (Universe '98, World '98)
 — Миюки Хилл
 — Анетта Рустен (Europe '99)
 — Шарлен Кауд Омилау
 — Бланка Элена Эспиноса Туффолон
 — Хиорхина Анн "George" де ла Пас Сандико
 — Адриана Герцек (1st RU Europe '01) 
 — Андреа Антуниш
 — Мария Чеботкевич
 — Аиша Фай
 — Джанис Ко Йок Тенг
 — Адела Барткова
 — Кармен Фернандес
 — Дебора Тийена Бассука
 — Лейла Бент Абдессалем
 — Мерве Алман
 — Лилия Залунина
 — Мария Даниэла Абасоло Кунгетти (World '01)
 — Дженифер Гловер (USA-California '01)
 — Андрейна Льямосас

Не участвовали 
 — Дженефер Джессика Изабель Дженей
 — Лусиана Хосе Сандоваль
 — Сильвана де лос Анхелес Хименес-Валиенте

Замена 
 — Дженифер Мартали Бермудес
 — Барбара Летисия Перес Ранхель (study commitments)

Участие в других конкурсах 

Мисс Вселенная 1999
: Энги Абдалла
: Клеменц Ачкар
Мисс Вселенная 1998
:  Клаудиа Аланис
Мисс Мира 2001
: Даниэла Абасоло
Мисс Мира 1999
: Синди Кам Тин Мартинус

Мисс Мира 1998
:  Клеменц Ачкар
:  Claudia Alaniz 
Мисс США 2001
: Дженифер Гловер
Мисс Европа 2001
: Адрианна Герцеу (1-я вице мисс)
Мисс Европа 1999
: Анетт Рустен

См. также 
 Мисс Мира 1999
 Мисс Вселенная 1999

Ссылки 
Официальный сайт Мисс Интернешнл
Мисс Интернешнл 1999

Сноски 

Мисс интернешнл
События 14 декабря
Декабрь 1999 года
1999 год в Японии
История Токио